Michal Novák (ur. 26 października 1996 w Karlowych Warach) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu LK Slovan Karlovy Vary.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 14 grudnia 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w austriackiej miejscowości St. Ulrich am Pillersee, gdzie zajął 23. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 23 stycznia 2016 roku w Novym Měscie na Moravě, gdzie uplasował się na 54. miejscu na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 30 grudnia 2017 roku podczas pierwszego etapu Tour de Ski, plasując się na 29. miejscu w sprincie stylem dowolnym.

Jego siostra Petra również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Novák nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Karlowych Warach
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996